SGL steht für:

 Sachgebietsleiter, Leiter eines behördlichen Sachgebietes
 Sanglechi-Ishkashimi (englisch), Sprachcode nach ISO 639-3 
 Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung
 Schweizerische Gesellschaft für Localbahnen
 Schweizerische Gesellschaft für Logistik
 Selbstgesteuertes Lernen
 SGL Carbon, Unternehmen, Hersteller von Kohlenstoffprodukten
 SG Leutershausen, deutscher Handballverein
 Längengrad im Supergalaktischen Koordinatensystem
 Syndicat général des lycéens, französische Schülergewerkschaft
 Kfz-Kennzeichen des Powiat Gliwicki in Polen

Abkürzung